Altay (kinesisk: 阿勒泰; pinyin: Ālètài; Wade-Giles: Ā-lè-t'ài; uigurisk: ئالتاي ; uigur-latin: Altay) er et præfektur under det kasakhiske autonome præfektur Ili i Xinjiang i Folkerepublikken Kina. Altay har et areal på 118.015 km² og en befolkning på 640.000 mennesker, med en tæthed på 5 indb./km² (2007).

Administrative enheder 
Præfekturet Altay har jurisdiktion over et byamt (市 shì) og 6 amter (县 xiàn).

Etnisk sammensætning

Trafik 
Kinas rigsvej 216 fører fra Altay til byen Baluntai i amtet Hejing.

Kinas rigsvej 217 begynder i Altay og ender i Kuqa, begge i Xinjiang.

Præfekturer i Xinjiang